Gützlaff ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gützlaff (1803–1851), deutscher Missionar
 Heinz Gützlaff (1905–1961), deutscher kommunistischer Gewerkschaftsfunktionär, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und Gerechter unter den Völkern